Слеза скорби () — 30-метровая скульптура авторства Зураба Церетели, переданная Соединённым Штатам в качестве официального подарка правительством России в качестве памятника жертвам терактов 11 сентября 2001 года, 26 из которых были россиянами, и теракта 1993 года. 

Скульптура стоит в конце бывшего военного океанского терминала в Бейонне, штат Нью-Джерси. Торжественное открытие состоялось 16 сентября 2005 года.

Описание 
Скульптура состоит из 30-метровой бронзовой башни, посередине которой зияет рваное отверстие, в котором подвешена 12-метровая никелированная слеза. Одиннадцать граней основания памятника украшены гранитными именными табличками, на которых выгравированы имена погибших в результате нападений 11 сентября и взрыва во Всемирном торговом центре 1993 года. Однако, как и в некоторых других мемориалах 11 сентября, посвящение было основано на устаревшей подборке и содержит упоминания около сорока человек, которые были удалены из более поздних списков жертв.

Церетели не раскрыл стоимость скульптуры. Его юрист озвучил сумму около 12 млн долларов. По словам Церетели, металл для скульптуры был получен «от военного завода, который делал самолёты. В Дзержинске. Закрытый город».

История 
Первоначально скульптура была передана правительству города Джерси-Сити, но это предложение было отклонено. Впоследствии она была размещена на своём нынешнем месте в Бейонне. Торжественное открытие состоялось 16 сентября 2005 года, на церемонии присутствовал президент России Владимир Путин. Церемония посвящения была проведена 11 сентября 2006 года, на ней присутствовал бывший президент США Билл Клинтон.

В августе 2010 года администрация порта Нью-Йорка и Нью-Джерси объявила, что планирует соорудить на этом месте контейнерный комплекс и памятник, скорее всего, придётся перенести. Тем не менее, таксист из Бейонна Роберт Терци () запустил онлайн-петицию против переноса.

Критика 
Журнал Foreign Policy назвал скульптуру одной из самых уродливых в мире, а по описанию журнала The New Yorker, на расстоянии она выглядит как «гигантское чайное печенье». Также у ряда ньюйоркцев скульптура вызвала ассоциации с женским половым органом.

Примечания

Литература 
 

Скульптуры 2006 года
Скульптуры Зураба Церетели
Мемориалы, посвящённые жертвам теракта 11 сентября 2001 года
Российско-американские отношения
Бейонн
Здания и сооружения, построенные в 2005 году в США
2000-е годы в Нью-Джерси